Název Políkno má více sídel:
 Políkno (Jindřichův Hradec), část města Jindřichův Hradec v okrese Jindřichův Hradec
 Políkno (Toužim), část města Toužim v okrese Karlovy Vary

Externí odkazy